Filho de Elias Antônio Zogbi Filho é um empresário e ex-banqueiro ,foi presidente do Banco Zogbi, hoje atua no mercado imobiliário ao lado dos irmãos através da empresa EAZ Participações.

Referências Externas

Banqueiros do Brasil